

Carriera 
Con la  ha disputato i Campionati europei del 2017.

Palmarès

Squadra 

Stella Rossa Belgrado: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22

Stella Rossa Belgrado: 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022, 2023

Stella Rossa Belgrado: 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2020-21, 2021-22
 Supercoppa di Lega Adriatica: 1
Stella Rossa Belgrado: 2018

Individuale
Miglior difensore della Lega Adriatica: 2
Stella Rossa Belgrado: 2020-21, 2021-22

Altri progetti

Collegamenti esterni